Walk ou Base por bolas — expressão do beisebol
Walk (canção de Foo Fighters)
Walk (canção de Pantera)

Geografia 

Country Walk — localidade da Flórida
Orange Walk — distrito do Belize
Orange Walk (cidade) — capital do Belize
Whisper Walk — localidade da Flórida

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música